What Love Will Do – film del 1921 diretto da William K. Howard
What Love Will Do – film del 1923 diretto da Robert N. Bradbury